

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Teq“ beginnt.

Teq 



Teqo 
 Teqorideamani, nubischer König

Tequ 
 Tequila, Tila (* 1981), US-amerikanische TV-Persönlichkeit